MDS est un sigle ou une abréviation qui peut signifier :
 Milliards
 Mutuelle des sportifs, une mutuelle d'assurance des pratiques sportives, en France
 Maison des Sciences, le cercle des étudiants de la faculté des sciences de l'Université catholique de Louvain (UCL).
 Médicament dérivé du sang, un type de médicament fabriqué à partir du plasma sanguin.
 MDS (distribution), une société de distribution de livres,
 Managed documents services, services de gestion globale des documents dans l'entreprise
 Medical Data Science Ltd, une entreprise pharmaceutique canadienne.
 Multi Dimensional Scaling (positionnement multidimensionnel)
 Multi Discipline Supports
 Maison départementale des solidarités, en France
 Marchés de Défense ou de Sécurité (selon le Code des marchés publics, en France)
 Maison des savoirs, institution culturelle et sociale d'un des projets de la francophonie.
Marathon des Sables, une course à pied d'environ 250 km sur 7 jours en autonomie dans le désert marocain.
 Montage et Démontage en Sécurité d'un Échafaudage.
Master Data Services, Microsoft SQL Server
Matrice MDS, matrice utilisée en algèbre et en cryptologie
Mécanismes de survie, aussi appelés mécanismes de défense, procédés inconscients employés, principalement par le Moi, dans différentes organisations psychiques dans lesquelles peut se spécifier la défense.

Partis politiques:
 Mouvement des démocrates socialistes, parti politique tunisien fondé en 1978,
 Mouvement démocratique et social, parti politique marocain fondé en 1996,
 Mouvement démocratique et social, parti politique algérien fondé en 1998.
 Mouvement pour la démocratie et la solidarité, parti politique de la République du Congo fondé en 1993.